Чулилья (, )  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Серранос. Занимает площадь 61,8 км². Население 775 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 21 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 Castillo de Chulilla
 Página sobre Chulilla
 Web de turismo de Chulilla en la Comunitat Valenciana
 Balneario de Chulilla

Муниципалитеты Валенсии
Города Валенсии